

Барнвелд — селище, штат Нью-Йорк
 Барнвелд — селище, штат Вісконсин